Sezon 2019 Formuły 3, oficjalnie FIA Formula 3 Championship 2019 – pierwszy sezon wyścigów Mistrzostw Formuły 3. Służy jako trzeci poziom wyścigów organizowanych przez Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), zaraz po Mistrzostwach Świata Formuły 1 i Formule 2.

Mistrzostwa powstały w wyniku połączenia Serii GP3 oraz Europejskiej Formuły 3.

Drużyny i kierowcy

Kalendarz

Zmiany regulacyjne

Samochód 
W sezonie inauguracyjnym mistrzostw, wszystkie zespoły zostaną wyposażone w nowy pakiet podwozia o nazwie Dallara F3 2019. Będzie on zasilany przez wolnossący silnik V6 o pojemności 3,4 litra (207 cali) opracowany przez Mecachrome, to samo które było używane w poprzedniku mistrzostw, seria GP3 od 2016 do 2018 roku. Podwozie będzie używane z oponami dostarczonymi przez Pirelli, a także będzie wyposażone w urządzenie chroniące kokpit „halo” używane w siostrzanej serii Formuły 1 i Formule 2.

Przepisy techniczne 
Organizator wprowadził zasadę ograniczającą ilość docisku dostępną podczas wyścigu. Drużyny będą miały swobodę prowadzenia tak dużej siły docisku, jak podczas wolnego treningu i kwalifikacji, aby znaleźć idealne ustawienie samochodu, ale minimalny i maksymalny dopuszczalny kąt tylnego skrzydła zostanie określony przez stewardów przed wyścigiem. Korzystanie z Drag Reduction System (DRS) będzie nieograniczone.

Rezultaty

Zwycięzcy wyścigów

Zasady punktacji 
Punkty zostaną przyznane 10 najlepszym zawodnikom sklasyfikowanym w wyścigu 1, oraz 8 najlepszym zawodnikom sklasyfikowanym w wyścigu 2. Zawodnik z Pole position w wyścigu 1 otrzyma cztery punkty, a po dwa punkty otrzyma kierowca, który ustanowi najszybsze okrążenie w obu wyścigach. W drugim wyścigu nie przyznaje się żadnych dodatkowych punktów za Pole position, ponieważ wyścig 2 opiera się na wynikach wyścigu 1.

 Punktacja 1 wyścigu

 Punktacja 2 wyścigu

Wyniki kierowców

Wyniki zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Formuła 3
2019 w sportach motorowych
2019 w Europie